Thimm ist der Familienname folgender Personen:

 Birte Thimm (* 1987), deutsche Basketballnationalspielerin
 Caja Thimm (* 1958), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Carola Thimm (* 1974), deutsche Politikerin (SPD)
 Joachim Thimm (1939–2020), deutscher Fußballspieler
 Karlheinz Thimm (1954–2021), deutscher Sozialpädagoge und Professor
 Karin Thimm (1931–1980), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Katja Thimm (* 1969), deutsche Journalistin
 Kerstin Thimm (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Moritz Thimm (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Norbert Thimm (* 1949), deutscher Basketballspieler
 Philipp Thimm (* 1987), deutscher Multiinstrumentalist, Arrangeur, Produzent und Komponist
 Ute Thimm (* 1958), deutsche Leichtathletin
 Walter Thimm (Mathematiker) (1913–2003), deutscher Mathematiker, Statistiker und Hochschullehrer
 Walter Thimm (1936–2006), deutscher Behindertenpädagoge

Siehe auch:
 Timm
 Thimm-Gruppe
 TIM